Professional Golfers' Association, een Britse organisatie die de belangen van professionele golfspelers behartigt 
 Professional Golfers' Association of America, een Amerikaanse organisatie die de belangen van professionele golfspelers behartigt 
 The Professional Golfers' Associations of Europe, een Europese organisatie die de belangen van professionele golfspelers behartigt
 PGA Holland, een Nederlandse organisatie die de belangen van professionele golfspelers behartigt 
 Swiss PGA, een Zwitserse organisatie die de belangen van professionele golfspelers behartigt 
 Portugália, een Portugese luchtvaartmaatschappij 
 Persoonsgerichte aanpak van overlastgevende of criminele personen in Nederland
 Peoples' Global Action, een antiglobalistische organisatie
 Parliamentarians for Global Action, een internationale organisatie van parlementsleden
 Producers Guild of America, een Amerikaanse vakbond van filmproducenten
 Pin grid array, een type aansluiting voor sockets van ICs en CPUs

Zie ook 
 PGA Championship (doorverwijspagina)
 PGA Tour (doorverwijspagina)
 Ladies Professional Golf Association (LPGA)